Die Saison 2007/08 war die vierte Spielzeit der Fußball-Regionalliga der Frauen als dritthöchste Spielklasse. 57 Mannschaften spielten in fünf Gruppen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga bzw. gegen den Abstieg in die Verbands-/Oberliga. Es war die erste Saison für die Regionalliga Süd, die vorher durch eine Aufstiegsrelegation zwischen den Meistern der Oberligen den Aufsteiger in die 2. Bundesliga bestimmten.

Nord 
Meister der Nordgruppe wurde der Mellendorfer TV. Die Abstiegsplätze belegten der SV Lurup und die FSG Twist. Aus den Landesverbänden stiegen der TSV Havelse, Werder Bremen und die SG Jesteburg/Bendestorf auf.

|}

Nordost 
Meister wurde der FF USV Jena II, Aufsteiger ist Blau-Weiß Hohen Neuendorf, wohingegen der SV Hafen Rostock und der Adlershofer BC abgestiegen sind.

|}

West 
Meister wurde die SG Essen-Schönebeck II. Aufgestiegen ist die SG Lütgendortmund. Den Abstiegsplatz belegte die DJK Fortuna Dilkrath.

|}

Südwest 
Meister und Aufsteiger wurde der FSV Viktoria Jägersburg. Die Abstiegsplätze belegten der VfR Niederfell, die SG Parr Medelsheim und die SpVgg Rehweiler-Matzenbach.

|}

Süd 
Die zur Saison 2007/08 neu eingeführte Regionalliga Süd setzte sich aus den beiden Absteigern TSV Jahn Calden und Karlsruher SC, den ersten drei Mannschaften der Bayernliga der Saison 2006/07 dem FC Bayern München II, dem SV 67 Weinberg und dem TSV Schwaben Augsburg, den ersten beiden Mannschaften aus der Hessenliga, dem TGM SV Jügesheim und der Germania Wiesbaden, sowie den Plätzen zwei bis vier der Oberliga Baden-Württemberg, dem VfL Sindelfingen II, dem FV Löchgau und dem Hegauer FV zusammen.
Meister und Aufsteiger wurde der FV Löchgau, wohingegen der Hegauer FV und der TGM SV Jügesheim absteigen mussten.

 

|}

 

2007
Fußballsaison 2007/08